In der folgenden Tabelle werden die Turniere der professionellen Herrentennis-Saison 1996 (ATP Tour) dargestellt. Im Kalender der Saison 1996 gab es insgesamt fünf neue Turniere, die in Schanghai, Zagreb, Neu-Delhi, Singapur und Bournemouth stattfanden; das Turnier in Antwerpen kehrte nach einjähriger Pause wieder in den Turnierplan zurück. Nicht mehr im Kalender fanden sich die Turniere von Buenos Aires, Johannesburg, Kuala Lumpur, Montevideo, Nizza, Bordeaux und das Indoor-Turnier von Tokio wieder. Vier Turniere wechselten ihren Standort; das Masters-Turnier von Essen wanderte nach nur einem Jahr nach Stuttgart, das Turnier von Valencia wechselte nach Marbella und die ATP-Weltmeisterschaft fand 1996 erstmals in Hannover statt und nicht mehr in Frankfurt am Main. Im Doppel zog die WM von Eindhoven nach Hartford, Connecticut.

Turnierplan 

 1 Turnierbeginn (ohne Qualifikation)
 2 Das Kürzel "(i)" (= indoor) bedeutet, dass das betreffende Turnier in einer Halle ausgetragen wurde

Weltrangliste zum Saisonende

Turniersieger

Einzel

Doppel

Siehe auch 
 WTA Tour 1996

Weblinks 
 Website der ATP

 
Tennissaison 1996